Colville est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alex Colville (1920-2013), peintre canadien ;
 Andrew Galbraith Colville (1846-1881), joueur de rugby écossais ;
 Charles Colville (1770-1843), général britannique ;
 Charles Colville (1er vicomte Colville de Culross) 
 Charles Colville,  vicomte Colville de Culross (1888-1945), militaire et noble britannique ;
 Charles Colville (5e vicomte Colville de Culross)
 Jock Colville (1915-1987), haut fonctionnaire britannique ;
 
 Mark Colville (4e vicomte Colville de Culross) 
 Neil Colville (1914-1987), joueur de hockey sur glace canadien.

Toponyme 

 Réserve indienne de Colville, réserve indienne de l'État de Washington ;
 Colville, rivière d'Alaska dans le borough de North Slope ;
 Colville, ville de l'État de Washington ;
 Forêt nationale de Colville, forêt de l'État de Washington.
 Colville: petite localité de la Péninsule de  Coromandel dans l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Divers 
 Colville, tribu amérindienne de l’État de Washington.

Voir aussi 
 , homme d’affaires écossais dont le nom a été donné à la tribu amérindienne Colville.